Rohnstein ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Rohnstein (* 1936), deutsche Sprinterin, siehe Inge Fuhrmann
 K. P. Rohnstein (* 1900), deutscher Tontechniker, Synchronsprecher und Synchronregisseur